Kalkgräsminerarmal (Cosmiotes stabilella) är en fjärilsart som först beskrevs av Henry Tibbats Stainton 1858.  Kalkgräsminerarmal ingår i släktet Cosmiotes, och familjen gräsminerarmalar. Arten är reproducerande i Sverige.

Källor 

Gräsminerarmalar